Seeschlacht bei Bornholm steht für folgende Seeschlachten:

 Seeschlacht vor Bornholm (1511), siehe Dänisch-Hanseatischer Krieg (1509–1512) #Kriegsverlauf
 Seeschlacht vor Bornholm (1535), siehe Grafenfehde #Wende zugunsten Dänemarks
 Seeschlacht vor Bornholm (1563)
 Seeschlacht vor Bornholm (1565), siehe Dreikronenkrieg #Kriegsverlauf
 Seeschlacht bei Bornholm (1676), siehe Nordischer Krieg (1674–1679) #Dänische See- und Landoffensiven